Альколеа-де-Синка () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 83 км². Население — 1164 человека (на 2010 год). Расстояние — 83 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Уэски